La stagione 1931-1932 è stata la trentaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Cyril Pearce dello Swansea Town  con 35 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Wolverhampton Wanderers e Leeds United e  promosse in First Division 1932-1933.
  Barnsley e  Bristol City retrocesse in Third Division North/South 1932-1933.

Voci correlate
First Division 1931-1932
Third Division North/South 1931-1932
FA Cup 1931-1932
FA Charity Shield 1932

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932